Nueva Cartago puede hacer referencia a:

 Nueva Cartago (Costa Rica), antigua ciudad de la Provincia de Nueva Cartago y Costa Rica, fundada en 1563.
 Nueva Cartago (Taguzgalpa), región norte de la Provincia de Nueva Cartago y Costa Rica, luego llamada Costa de Mosquitos.
 Provincia de Nueva Cartago y Costa Rica, entidad administrativa y territorial del Imperio español, creada en 1540.
 Nuevo Cartago o Cartago (Costa Rica), ciudad costarricense, capital del cantón y de la provincia homónima.
 Cartago Nova  o Carthago Nova, nombre romano de la ciudad de Cartagena, en España, fundada alrededor del año 227 a. C. como Qart Hadasht (Ciudad Nueva) por el general cartaginés Asdrúbal el Bello, se usó desde la conquista romana hasta la dominación bizantina en el siglo VI d. C., cuando fue cambiado por Carthago Spartaria.